Gal·la, habitant de la Gàl·lia, vegeu gals
 Gal·la o oromo, llengua cuixitca parlada pels oromos (Etiòpia, Kenya i Somàlia)
 Biografies:
Gal·la (emperadriu), emperadriu, muller de Teodosi I el Gran
Gal·la Plàcida o Gal·la Placídia, filla de Gal·la i Teodosi I

Vegeu també 
 Gala
 Gal·la Placídia (desambiguació)